Решетки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Решетки — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Решетки — село в Стародубском районе Брянской области.